Голяши:

 Голяши — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Казаковское сельское поселение.
 Голяши — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Коштугское сельское поселение.